Wibbelt ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Wibbelt (1862–1947), deutscher Geistlicher und Mundartdichter 
 Bernhard Wibbelt (1885–??), deutscher Politiker